Schramm steht für:

 Schramm Group, ein deutsches Unternehmen
 Schramm (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 (113952) Schramm, einen Asteroiden
 einen deutschen Film aus dem Jahr 1993, siehe Schramm (Film)
 Schramm (Band), ein deutsches Musikprojekt

Siehe auch:
 Schramm-Löwner-Evolution
 Schram
 Schramme